Кеті Джордан і Робін Вайт були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Вайт, яка виступала в парі з Енн Сміт.

Сміт і Вайт програли в півфіналі Ліз Грегорі і Ронні Рейс.

Грегорі та Рейс виграли титул, перемігши у фіналі Патті Фендік і Джилл Гетерінгтон з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Патті Фендік /  Джилл Гетерінгтон (фінал)
 Ліз Грегорі /  Ронні Рейс (чемпіонки)
 Енн Сміт /  Робін Вайт (півфінал)
 Лі Антонопліс /  Бет Герр (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 1988 Northern California Open Doubles Draw

Northern California Open (теніс)
Тур WTA 1988